HMS Vargen har varit namnet på tre fartyg i den svenska flottan:

HMS Vargen (1716), dubbel eschalup sjösatt 1716.
HMS Vargen (1790), huckert sjösatt år 1790.
HMS Vargen (Vgn), ubåt sjösatt år 1960.